FK Žalgiris Vilnius este un club de fotbal lituanian din capitala Vilnius, care evoluează în A Lyga. 

A câștigat campionatul lituanian de 10 ori: 1991, 1992, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 și 2022. Culorile echipei sunt verde și alb.

Istoria numelui 
 1947 - Dinamo
 1948-1961 - Spartakas
 1962 - Žalgiris

Timpurile sovietice 
În timpul erei sovietice, Žalgiris, o parte din republicanele SVS cu același nume, era de departe cea mai bună echipă lituaniană. Cea mai bună clasare în Liga de Elită Sovietică a fost locul trei în 1987, anul în care și-au făcut prima apariție în Cupa UEFA. În același an, Žalgiris a reprezentat Uniunea Sovietică la Jocurile Mondiale ale Universităților din Iugoslavia și a câștigat turneul, învingând pe Coreea de Sud în finală cu scorul de 5-0.

Participări în campionatele lituaniene

VMFD Žalgiris (2009 – 2014)

FK Žalgiris (2015 – )

Realizări 
 Campionatul Lituanian: 10
 1991, 1992, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
 Cupa Lituaniei: 14
 1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (primăvară), 2016 (toamnă), 2018, 2021, 2022
 Supercupa Lituaniei: 8
 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023
 Liga Baltică: 2
 1990, 2004
 Prima Ligă Sovietică: 1
 1982

Stadionul 
Clubul joacă pe stadionul LFF (capacitate 5.067).

Culori 
Culorile echipei sunt verde și alb.

Echipament

Echipament din 2018

Lotul actual 
6 febuarie 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
 

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jucători notabili
 Igoris Pankratjevas (1983–1989)
 Arminas Narbekovas (1983–1990)
 Valdas Ivanauskas (1984, 1986–1989)
 Robertas Fridrikas (1985–1989)
 Gintaras Staučė (1987)
 Donatas Vencevičius (1991–1996)
 Tomas Žvirgždauskas (1991–1995)
 Edgaras Jankauskas (1991–1996)
 Aurelijus Skarbalius (1992–1994)
 Andrius Skerla (1995–1996, 2012–2014)
 Deividas Šemberas (1996–1998, 2013–2015)
 Žydrūnas Karčemarskas (1998, 2001)
 Robertas Poškus (1999)
 Ernestas Šetkus (2005–2008)
 Jakub Wilk (2013, 2014–2015)
 Darvydas Šernas (2015, 2017)
 Marius Žaliūkas (2016)
 Saulius Mikoliūnas (2016–)
 Liviu Antal (2017–2020)
 Kamil Biliński (2012–2013)
 Nicolás Gorobsov (din 2022–..)

Antrenori

 Voldemaras Jaškevičius (1947)
 Jaroslavas Citavičius (1947–48)
 Georgijus Glazkovas (1948–51)
 Andrejus Protasovas (1951)
 Jurijus Chodotovas (1952–53)
 Stasys Paberžis (1953–57)
 Vytautas Saunoris (1958–60)
 Zenonas Ganusauskas (1961–62)
 Serafimas Cholodkovas (1963–65)
 Juozas Vaškelis (1966–67)
 Algirdas Vosylius (1968–71)
 Serafimas Cholodkovas (1971–73)
 Algirdas Klimkevičius (1974–76)
 Benjaminas Zelkevičius (Jan 1, 1977–1 mai 1983)
 Algimantas Liubinskas (Jan 1, 1983–Dec 31, 1985)
 Benjaminas Zelkevičius (1 aprilie 1985–Oct 1, 1991)
 Vytautas Jančiauskas (1991–92)
 Benjaminas Zelkevičius (Oct 1, 1992–30 iunie 1995)
 Eugenijus Riabovas (1996–01)

 Kęstutis Latoža (2002)
 Eugenijus Riabovas (2003–04)
 Kęstutis Latoža (2004–05)
 Saulius Širmelis (2005)
 Arminas Narbekovas (Nov 30, 2005–Nov 30, 2006)
 Igoris Pankratjevas (2006)
 Viatscheslav Mogilniy (2008)
 Mindaugas Čepas (2008–09)
 Igoris Pankratjevas (Jul 1, 2009–Dec 31, 2010)
 Vitalijus Stankevičius (Jan 1, 2011–Dec 31, 2011)
 Damir Petravić (Jan 4, 2012–Aug 8, 2012)
 Marek Zub (Aug 8, 2012–Dec,2014 )
 Valdas Dambrauskas (Dec 17, 2014– Oct 23, 2017)
 Oleksandr Brazevič (Oct 24, 2017– Noi 24, 2017)
 Aurelijus Skarbalius (Noi 27, 2017- Iue 22, 2018)
 Valdas Urbonas (Iue 23, 2018 - Feb 4, 2019) 
 Marek Zub (2019) 
 Aliaksei Baga (2020)
 Vladimir Čeburin (2021–)

Referințe

Legături externe 
 Official Website 
 alyga.lt (FK Žalgiris)
 Globalsportsarchive

Žalgiris
Fondări în 1947